Báscones de Ojeda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Báscones de Ojeda (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Báscones de Ojeda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar